N'Guessan est un prénom et nom de famille Akan présent en Côte d'Ivoire, notamment chez les Agni et au Ghana. Il désigne le troisième enfant d'une succession d'enfants de même sexe. Le nom de caresse associé est Atchouè. La légende urbaine attribue N'Guessan à l'ethnie Baoulé. La réalité est toute autre. Le nom correspondant chez les Baoulé est I'nsan (de "n'san", trois) qui signifie "troisième". La transcription de I'nsan (oral) en N'Guessan (écrit) par l'administration est quasi-systématique depuis l'époque où la majorité des administrés étaient illettrés et les officiers de l'état civil des commis moyennement lettrés qui se contentaient souvent de reproduire les pratiques du moment.

Patronyme 
 Djombo N'Guessan (né en 1987), footballeur français.
 Elsa N'Guessan (née en 1984), nageuse française.
 Pascal Affi N'Guessan
 Michel Amani N'Guessan
 Koko Ange N’Guessan, née le  à Abidjan, est une footballeuse internationale ivoirienne.
 Lucie N'Guessan (née en 1977), taekwondoïste ivoirienne.

Autres noms de caresse 
Liste non exhaustive :
Atôwla = .
Abo = .
Kôlou = Kouakou.
Adammo = Yao.
Akpôlè = .
Bly = .
Atchouè = N'guessan. 
Gadeau = N'dri
Sialou = Amenan.

Articles connexes 
 Akissi et 
 Adjoua et 
 Amenan et Konan (prénom)
 Ahou et Kouakou
 Aya (prénom) et Yao (prénom)
 Affoué et 
 Amoin et 

Prénom africain
Homonymie de patronyme